Diab ist der Familienname folgender Personen:

 Amr Diab (* 1961), arabischer Sänger
 Hassan Diab (* 1959), libanesischer Hochschullehrer und Politiker
 Ramzia Diab, gambisch-libanesische Politikerin und Diplomatin
 Raschid Diab (* 1957), sudanesischer Maler